

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Maziarze – część wsi Wola Duża w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Maziarze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Maziarze – część wsi Ciecierówka w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów

Zobacz też 
 Maziarze Nowe, Maziarze Stare